Marit Breivik (Levanger, 10 april 1955) is een voormalig Noorse handbalster en vervulde van 1994 tot 2009 de rol van coach van het Noorse nationale vrouwenhandbalteam.

Speelster 
Tijden haar actieve handbalcarrière speelde Breivik voor de Noorse clubs Nesseguten, Norstrand en Skogn IL. Met de laatste behaalde ze drie nationale titels.

Noors team 
Van 7 september 1975 tot 14 december 1983 speelde ze 137 wedstrijden voor het nationale team waarin ze 286 keer scoorde.

Interlands

Coach

Clubteams 
Na haar carrière als speelster werd Breivik coach van Nessegutten, Byåsen IL en Larvik HK. Larvik HK werd onder haar leiding voor het eerst kampioen van de Eliteserien (de eredivisie van het Noorse clubhandbal) in het seizoen '93-'94.

Nationale team
In 1994 werd Breivik coach van het Noorse nationale team. In de vijftien jaar dat ze deze taak vervulde, won Noorwegen het Wereldkampioenschap van 1999, de Olympische Spelen van 2008 en viermaal het Europese kampioenschap in 1998, 2004, 2006 en 2008. Met haar team greep ze bovendien vijf keer net naast het goud: Noorwegen won zilver op het EK van 1996, het WK van 1997, het WK van 2001, het EK van 2002 en het WK van 2007.

Begin 2009 kondigde Breivik aan te stoppen als coach van het Noorse team. Op 7 maart 2009 stond ze tijdens een oefeninterland tegen Frankrijk voor het laatst voor Noorwegen langs de lijn. Ze werd opgevolgd door haar assistent-coach Thorir Hergeirsson.

Op 21 maart 2009 werd zij benoemd tot Ridder der Eerste Klasse in de Orde van Sint-Olaf.

Externe links 
 
 

Noors handballer
Noors handbalcoach